Ipacs László (1946) cselgáncsozó, olimpikon
 Ipacs László (1951) vízilabdázó, edző
 Ipacs László (1957–2022) dobos (Vágtázó Halottkémek), producer, zenei rendező, fizikus
 Ipacs László (1969) síelő, sílövő